NGC 1565 (другие обозначения — MCG -3-12-7, PGC 15015) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Эридана. Открыта Фрэнком Ливенвортом в 1885 году. Описание Дрейера: «очень тусклый, довольно маленький, немного вытянутый объект». Галактика удаляется от Млечного Пути со скоростью 9195 км/с и удалена на 415 миллионов световых лет. Её диаметр составляет около 115 тысяч световых лет.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога». В Индекс-каталоге указаны исправленные координаты относительно указанных в Новом общем каталоге.

Примечания 

 

1565
Эридан (созвездие)